Quinto Sulpicio Camerino puede hacer referencia a:

 Quinto Sulpicio Camerino Pretextato, tribuno romano
 Quinto Sulpicio Camerino Cornuto, cónsul romano
 Quinto Sulpicio Camerino (cónsul 9)